Rhédey ist der Name einer ungarischen Adelsfamilie:

 Claudine Rhédey von Kis-Rhéde (1812–1841), Großmutter der britischen Königin und Kaiserin von Indien, Queen Mary
 Ferenc Rhédey, auch Franz Rhédey (1610–1667), Fürst von Siebenbürgen

Siehe auch:
 Schloss Rhédey, denkmalgeschütztes Bauwerk in Zsáka